Сергей Александрович Дмитриев:
 Дмитриев, Сергей Александрович (род. 1978) — украинский футболист.
 Дмитриев, Сергей Александрович (род. 1945) — заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор, автор более 100 научных трудов и изобретений, действительный член Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, действительный член международной академии информационных процессов и технологий, действительный член РАЕН, дважды лауреат премии Правительства РФ.
 Дмитриев, Сергей Александрович (род. 1951) — доктор технических наук, автор более 130 научных трудов и 13 изобретений, исполняющей обязанности президента Международной академии связи, действительный член Международной академии информатизации, вице-президент Ассоциации кабельного телевидения России.